Глубокая — название нескольких железнодорожных станций в России:

 Глубокая (Восточно-Сибирская железная дорога) — станция в Шелеховском районе Иркутской области.
 Глубокая (Западно-Сибирская железная дорога) — станция в Карасукском районе Новосибирской области. 
 Глубокая (Северо-Кавказская железная дорога) — станция в Каменском районе Ростовской области.